Юровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Юровская волость (Овручский уезд) — в составе Волынской губернии
 Юровская волость (Макарьевский уезд) — в составе Костромской губернии
 Юровская волость (Трубчевский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии
 Юровская волость (Краснинский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Юровская волость (Тобольский уезд) — в составе Тобольской губернии